Granskärsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granskärsgrundet, Hangö, Nyland, 
 Granskärsgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Granskärs grundet
Granskärsgrunden
Granskär

Robotskapade Finlandförgreningar